YPB steht für:
 Alberni Valley Regional Airport, British Columbia, Kanada (IATA-Code)

Ypb steht für:
 Bahnhof Ypenburg, Den Haag, Niederlande

ypb steht für:
 Labo Phowa, eine der Lolo-Sprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung